Џастин Хенри () је амерички глумац, рођен 25. маја 1971. године у Рају (Њујорк).

Изабрана филмографија 

|-
| 1979. || Крамер против Крамера || Kramer vs. Kramer || Billy Kramer
|-
| 1983. || || -{Tiger Town}- || Alex
|-
| 1984. || || -{Sixteen Candles}- || Mike Baker
|-
| 1996. || || -{Andersonville}- || Tyce
|-
| 2004. || || -{Lost}- || Chester Gould
|-
| 2007. || || -{The Junior Defenders}- || Jimmy Fletcher
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1971.
Амерички глумци